

Бешеньова — село, громада округу Ружомберок, Жилінський край.
 Бешеньова — водосховище на річці Ваг в Жилінському краї.